Die Fachmesse MEDICA  mit mehr als 5.000 Ausstellern und 100.000 Besuchern (2019) die international größte Messe der Medizintechnik-Industrie. Das internationale Forum für Medizin findet seit 1974 jährlich im November in Düsseldorf statt – seit dem Jahr 2015 jeweils von Montag bis Donnerstag. Veranstalter ist die Messe Düsseldorf.

Geschichte 
1969 fand erstmals die Messeveranstaltung unter dem Titel der 1. Diagnostik-Woche in Karlsruhe statt, 1970 folgte die 2. Diagnostik-Woche in Düsseldorf, 1971 die 3. Diagnostik-Woche in München und 1972 die 4. Diagnostik-Woche auf dem Messegelände in Düsseldorf.

1974 fand die Messe erstmals unter dem Namen Medica statt. Parallel zur Medica wurde der Deutsche Krankenhaustag im Rahmen der internationalen Krankenhausausstellung Interhospital veranstaltet. Seit 1999 ist die Interhospital in die Medica integriert und der Deutsche Krankenhaustag ist als Konferenz an die Medica angegliedert.

Seit 1992 findet die Medica parallel zur Compamed, der Fachmesse für die medizinische Zulieferbranche und Produktentwicklung, statt.

2020 fand die Messe aufgrund der Corona-Pandemie als virtuelles Online-Angebot (virtual.MEDICA) statt.  2021 verzeichnete die Medica rund 46.000 Besucher und über 3.000 Aussteller.

Konzept und Rahmenprogramm 
Die Medica richtet sich vorrangig an Besucher aus der medizintechnischen Industrie, Medizinprodukte-Händler, Einkaufsorganisationen, Verwaltungen, Forschungs- und Wissenschaftsinstitutionen sowie Personal aus Krankenhaus, MVZ und Arztpraxen.

Neben der Medizintechnik-Ausstellung beinhaltet das Programm Foren und Konferenzen zu Neuheiten und Entwicklungen für die ambulante und klinische Versorgung, eHealth, Gesundheitspolitik und Medizinrecht.

Neben der Medica-Fachmesse mit ihren Foren findet jährlich der Deutsche Krankenhaustag statt mit Vorträgen über die Zukunft der deutschen Krankenhauslandschaft. Die Medica Medicine + Sports Conference für Sportmediziner und Sportwissenschaftler und die Dimimed International Conference on Disaster and Military Medicine für Wehr-, Notfall- und Katastrophenmedizin sind ebenfalls in das Programm eingegliedert.

Start-Ups aus dem Medizinbereich erhalten im Start-up-Park die Möglichkeit, ihre Innovationen vorzustellen. In Wettbewerben im Rahmen der Messe werden Produkte und Dienstleistungen aus der Gesundheitsbranche vorgestellt und prämiert, wie neue Health-Apps, KI-Unterstützungen oder auch Angebote im Bereich Robotics.

Siehe auch 
 DMEA

Weblinks 
 Webpräsenz von MEDICA
 Webpräsenz des Deutschen Krankenhaustages
 Webpräsenz von COMPAMED
 Webpräsenz von MEDICAlliance

Quellen 

Medica
Medica
Medizintechnik